Protathlima A’ Kategorias (2019/2020) – 82. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Cyprze. Format rozgrywek liczył 12 zespołów. Składały się one z dwóch części. W pierwszej z nich drużyny rozgrywały ze sobą dwa mecze w tradycyjnym systemie kołowym (22 kolejki). 

Po 22. kolejce zespoły przystępowały do rywalizacji w drugiej części, w której 12 drużyn zostało podzielonych na dwie 6-zespołowe grupy, w których rozgrywają mecze w systemie kołowym o następujące pozycje:

 w grupie mistrzowskiej o miejsca 1. – 6. (za zdobycie pierwszego miejsce zespół zyskuje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów UEFA (2020/2021)
 w grupie spadkowej o miejsca 7. – 12.

Z powodu pandemii COVID-19 rozgrywki zawieszono a 15 maja 2020 roku zakończono. Podjęto również decyzję, że żaden zespół nie zdobędzie tytułu mistrza Cypru oraz że żaden nie spadnie do Protathlima B’ Kategorias.

Tytułu broniła drużyna APOEL-u FC. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Omonii Nikozji.

Drużyny

Tabela

Rezultaty

Druga runda

Grupa mistrzowska

Tabela

Wyniki

Grupa spadkowa

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Źródło:

Uwagi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 na Cyprze
2020 na Cyprze